— город, расположенный в префектуре Тиба в Японии. В нём находится одноимённый аэропорт, главный международный аэротерминал в Большом Токио. 

5 марта 2018 г. в г. Нарита на жилой дом упала деталь самолета длиной в 50 сантиметров и шириной в 25 сантиметров, весом около одного килограмма. Металлический предмет был обнаружен в семи километрах от взлетно-посадочной полосы.

Города-побратимы 
  Таоюань, Тайвань

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Нарита